PVV steht für:

 Partij voor de Vrijheid, eine niederländische Partei
 Partij voor Vrijheid en Vooruitgang, eine belgische Partei
 Deutscher Preß- und Vaterlandsverein, ein ehemaliger Verein deutscher Publizisten, Intellektueller und Politiker
 Personal- und Vorlesungsverzeichnis
 Positive Vertragsverletzung, ein Begriff aus der Rechtswissenschaft

PVV